Националният отбор по футбол на Албания представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Албанската футболна асоциация. Въпреки че не се счита като един от най-силните футболни страни в Европа, албанците са големи фенове относно техните футбол и националния отбор е от време на време успява да се представят добре срещу по-знаменит съперник.

Националния отбор на Албания е основан на 6 юни 1930 г. 16 години по-късно изиграва първия си международен мач, който е срещу Националния отбор на Югославия. През 1932 г. се присъединява към ФИФА, а пред 1954-към УЕФА. Албания получи покана да играе на Световното първенсто по футбол през 1934 г., но поради организационни проблеми не взе участие на Мондиала в Италия.

Известни играчи 
 Фото Стракоша
 Бесарт Бериша
 Агустин Кола
 Лорик Кана
 Ервин Скела
 Сокол Кушта
 Албан Буши
 Игли Таре
 Риза Лушта

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 19 юни 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 1 май 2016 г.

България – Албания 

 

Албания